Det här är en Lista över spel till Microsofts spelkonsol Xbox 360. Xbox 360 lanserades den 2 december 2005 i Europa. Spelen på listan har släppts sedan dess, eller är under utveckling. De är sorterade i alfabetisk ordning. Efter spelets titel följer utgivare/utvecklare.

Listan 
Listan består av totalt 2099 spel som släpptes mellan den 22 november 2005 och 29 september 2017 och visar spelens utvecklare, utgivare, utgivningsdatum samt om spelen är exklusivt till konsol.

Se även
 Lista över spel till Xbox
 Lista över Xbox-spel som är kompatibla med Xbox 360
 Lista över Xbox 360-spel som har stöd för spelande via XboxLive

Referenser

Xbox 360
Xbox 360